Pleskow ist der Familienname folgender Personen:

 Pleskow (Lübecker Ratsfamilie)

 Eric Pleskow (1924–2019), österreichischer Filmproduzent
 Godeke Pleskow († 1451), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Jakob Pleskow (um 1323–1381), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Johann Pleskow (1308–1367), deutscher Kaufmann und Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Jordan Pleskow (nach 1357–1425), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Jordan Pleskow (Ratsherr) († 1451), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Raoul Pleskow (* 1931), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge

Pleskow steht für:

 Pleskow, deutscher Name von Pskow, Russland